Samuele Dalla Bona (* 6. února 1981, San Donà di Piave, Itálie) je italský fotbalista v současnosti hrající za FC Mantova ve 4. nejvyšší lize.

Přestupy 
 z Atalanta Bergamo do FC Chelsea za 300 000 eur
 z FC Chelsea do AC Milan za 2 700 000 eur

Statistika

Úspěchy

Klubové 
 1× vítěz anglického poháru (2000)
 1× vítěz italského poháru (2003)
 1× vítěz anglického superpoháru (2000)
 1× vítěz Ligy mistrů (2002/03)
 1× vítěz evropského superpoháru (1998)

Italští fotbalisté
Fotbalisté Chelsea
Fotbalisté AC Milán
Fotbalisté Bologna FC
Fotbalisté US Lecce
Fotbalisté Sampdorie Janov
Fotbalisté SSC Neapol
Fotbalisté Iraklisu Soluň
Fotbalisté Hellas Verona
Fotbalisté Atalanty Bergamo
Narození v roce 1981
Žijící lidé
Muži